

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 7 podstawowych
 Bukowa – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Bukowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Bukowa – kolonia w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Bukowa – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Ropa
 Bukowa – część wsi Maruszyna w  woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Szaflary
 Bukowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Brzostek
 Bukowa – przysiółek wsi Mostki w woj. podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Jarocin
 Bukowa – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Smołdzino
 Bukowa – część wsi Brenna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Bukowa – część wsi Czyżów w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Łagów
 Bukowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Osiek
 Bukowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Bukowa – przysiółek wsi Wągniki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk

Szczyty górskie 
 Bukowa – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Bukowa – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Bukowa – szczyt w Rudawach Janowickich
 Bukowa – szczyt w Rudawach Janowickich

Rzeki 
 Bukowa – dopływ Bugu
 Bukowa – dopływ Odry
 Bukowa – dopływ Sanu
 Bukowa – dopływ Parsęty

Inne 
 Bukowa – wieś w obwodzie lwowskim na Ukrainie
 Bukowa – nieoficjalna część miasta Szczytna

Zobacz też 
 Bukowa Mała, Bukowa Wielka, Bukowa Śląska
 Bukowice, Bukowie, Bukowiec, Bukowina, Bukowno, Bukowo, Bukowskie